Споразумението от Васенаар за контрол на износа на конвенционални оръжия и стоки и технологии с двойна употреба, накратко само Споразумение от Васенаар, е договор между 42 държави.

Подписано е през 1996 г. във Васенаар, Нидерландия. Считано е от някои за наследник на КОКОМ след края на Студената война. Администрирането на спогодбата се осъществява от секретариат със седалище във Виена, Австрия.

Подписали споразумението 
Към февруари 2018 г. 42-те участващи държави са:

Външни препратки 
  www.wassenaar.org
  Обобщаващ документ на спогодбата 

Военно право
Международна търговия
Международни договори
Външна политика на Нидерландия
Външна политика на Австрия
История на Нидерландия
Виена